Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Serbia Open 2009. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 29 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 3. bis 5. Mai 2009 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 129 kB)

Belgrad
Tennisturnier in Belgrad